Atan – comune armeno
 Adil Atan – lottatore turco
 Berk Atan – attore turco
 Çağdaş Atan – calciatore turco
 Atan – abbreviazione dell'arcotangente
 ATAN – vecchio nome dell'attuale Azienda Napoletana Mobilità